Hrvatska:
 Gruda, naselje u općini Konavle

Crna Gora:
 Gruda (Danilovgrad, Crna Gora), naselje u općini Danilovgrad

Vidi i:
 Grude (razdvojba)